Долгая разлука — ряд индийских фильмов.

 «Долгая разлука» (Nokkethadhoorathu Kannum Nattu) — индийская мелодрама 1984 года на языке малаялам.
 «Долгая разлука» (Poove Poochoodavaa) — индийская мелодрама 1985 года на тамильском языке, ремейк фильма на малаялам.